II Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 2-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 1994 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

1-й этап

Турнирная таблица

2-й этап

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ)
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте «Харьковский хоккей»
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов)
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте «Хоккейные архивы»
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте hockeyarchives.info
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 1994 на сайте «Elite Prospects» 

1994
1994 год в хоккее